Fernández Feo peut désigner :

Personnalité 
 Fernández Feo (évêque) : évêque vénézuélien.

Toponymes

Fernández Feo : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Fernández Feo : l'une des 3 paroisses civiles de la Fernández Feo dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme